Juan Donoso Cortés – scrittore e politico spagnolo
 José Donoso – scrittore, accademico e giornalista cileno
 Humberto Donoso – calciatore cileno
 Matías Donoso – calciatore cileno
 Mauricio Donoso – calciatore cileno